Astronomy and Astrophysics – rivista europea di astronomia e astrofisica
 Angels & Airwaves – gruppo musicale statunitense

Pagine correlate 
 Aea

Altri progetti